Das Wort Zope bezeichnet:

 den Webanwendungsserver Zope (Webanwendungsserver)
 eine Art der Karpfenfische, siehe Zope (Fisch)